Радомско () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радомщанский повят, Лодзинское воеводство. Население — 5618 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бобры
 Домбрувка
 Дзепулд
 Кетлин
 Окрайшув
 Плошув
 Стшалкув
 Щепоцице-Жондове
 Церкавизна
 Клековец

Соседние гмины 
 Гмина Добрышице
 Гмина Гидле
 Гмина Гомунице
 Гмина Кобеле-Вельке
 Гмина Кодромб
 Гмина Крушина
 Гмина Ладзице
 Радомско

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства